Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2018 года проводился в городе Эстерсунд (Швеция) c 21 по 28 апреля. Турнир проходил в 11-й раз.

В турнире принимали участие 40 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Впервые в чемпионате мира принимали участие сборные Гонконга и Гайаны (для Гайаны это был вообще первый — в любом виде кёрлинга — чемпионат мира).

Чемпионом стала (7-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Республики Корея.

Официальный хештег чемпионата: #WMDCC2018 .

Одновременно и там же проводился Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2018.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 5 групп по 8 команд (группы A, B, C, D, E), где играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в этап плей-офф, где играют по олимпийской системе в 1/8 финала, четвертьфиналах, полуфиналах, финале, а также в матче за 3-е место. Кроме того, поскольку нужно определить 12 лучших команд (а на этапе четвертьфинала остаётся только 8), проигравшие в 1/8 финала разыгрывают (также по олимпийской системе) «малый плей-офф», чтобы определить команды, которые займут в окончательной классификации места с 9 по 12.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+1.

Групповой этап 
Турнирная таблица по итогам группового этапа; положение после сессии 28

Группа A

Группа B

Группа C

Финляндия квалифицирована на выход в плей-офф по лучшему результату DSC среди команд, занявших 4-е места

Группа D

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение (у Китая — из-за превышения времени на обдумывание)

Группа E

  Проходят в плей-офф

Сессия 1 
21 апреля 9:00

Сессия 2 
21 апреля 12:30

Сессия 3 
21 апреля 16:30

Сессия 4 
21 апреля 20:00

Сессия 5 
22 апреля 8:00

Сессия 6 
22 апреля 11:15

Сессия 7 
22 апреля 14:30

Сессия 8 
22 апреля 17:45

Китаю присуждено техническое поражение из-за исчерпания времени на обдумывание (thinking time).

Сессия 9 
22 апреля 21:00

Сессия 10 
23 апреля 8:00

Сессия 11 
23 апреля 11:15

Сессия 12 
23 апреля 14:30

Сессия 13 
23 апреля 17:45

Сессия 14 
23 апреля 21:00

Сессия 15 
24 апреля 8:00

Сессия 16 
24 апреля 11:15

Сессия 17 
24 апреля 14:30

Сессия 18 
24 апреля 17:45

Сессия 19 
24 апреля 21:00

Сессия 20 
25 апреля 8:00

Сессия 21 
25 апреля 11:15

Сессия 22 
25 апреля 14:30

Сессия 23 
25 апреля 17:45

Сессия 24 
25 апреля 21:00

Сессия 25 
26 апреля 9:00

Сессия 26 
26 апреля 12:30

Сессия 27 
26 апреля 16:00

Сессия 28 
26 апреля 19:30

Плей-офф

Раунд 16-ти команд (1/8 финала) 
27 апреля, 9:00

27 апреля, 12:30

Четвертьфиналы за 9-16-е места 
27 апреля, 16:00

Четвертьфиналы 
27 апреля, 19:30

Полуфиналы за 9-12-е места 
28 апреля, 8:30

Матч за 11-е место 
28 апреля, 12:00

Полуфиналы за 5-8-е места 
28 апреля, 12:00

Полуфиналы 
28 апреля, 12:00

Матч за 9-е место 
28 апреля, 16:00

Матч за 7-е место 
28 апреля, 16:00

Матч за 5-е место 
28 апреля, 16:00

Матч за 3-е место 
28 апреля, 16:00

Финал 
28 апреля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте WCF
 Curling VM i Östersund — mästerskapet med 44 deltagarnationer — Svenska Curlingförbundet

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2017

2018
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2018 году
Апрель 2018 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Швеции